Beatrice Straight - uma atriz estadunidense
Straight Records - uma gravadora

Desambiguação